Geografia:
 Metone, ciutat de l'antiga Messènia, avui Modó
 Metone, ciutat de l'antiga Macedònia
 Metone, ciutat de l'antiga Tessàlia
 Metone o Metana, península de l'Argòlida i antiga ciutat
 Mitologia:
 Metone, una de les alciònides, filles del gegant Alcioneu
 Metone, nimfa esposa de Píeros, rei de Pièria
 Metone, filla d'Eneu, rei de Calidó, i epònima de Metone de Messènia
 Metone, esposa de Peant i mare de Filoctetes
 Altres:
 Metone, satèl·lit natural de Saturn. Rep el nom del personatge mitològic de Metone, una de les filles d'Alcioneu.